Thálie, Thalia, Thaleia a podobné názvy mají více významů:

 Thálie/Thalia/Thaleia – Múza veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů
 Thaleia - po múze pojmenovaná třetí kapitola Hérodotových Dějin
 Thálie (Grácie)/Thalia/Thaleia – jedna ze tří Grácií (Charitek)
 Thálie (nymfa) – nymfa z Etny
 Thalia (planetka), též 23 Thalia
 Renault Thalia – automobil francouzské automobilky Renault
 Cena Thálie – cena nejlepším divadelním hercům
 Thalía – mexická zpěvačka a herečka. Její hudební alba:
 Thalía (1990)
 Thalía (2002)
 Thalía (2003)
 Thalia Graceová – fiktivní postava z knihy o Percym Jacksonovi